Aufgabe steht für:

 etwas zur Abfertigung abgeben (z. B. Postsendung aufgeben, Gepäckaufgabe)
 Aufgabe (Pflicht), Verpflichtung, eine vorgegebene Handlung durchzuführen
 das Nomen des Verbes aufgeben, siehe Resignation und Kapitulation
Beispiele: Aufgeben/Aufgabe eines Ziels (Turniermeisterschaft, Klassenerhalt), einer Idee (Urlaubswunsch) oder einer Sache (Aufgabe eines Schiffs durch seinen Kapitän)
 Die Aufgabe des Eigentums, siehe Dereliktion

Siehe auch:

 Auftrag
 Hausaufgabe
 Schulaufgabe (Bayern)
 Aufgabegeschäft